Serjical Strike est un label de musique américain, créé par Serj Tankian, chanteur et clavieriste de System of a Down et qui appartient à Universal Music Group.

Artistes sous contrat 

 Axis of Justice
 Bad Acid Trip
 Buckethead
 The Cause
 Death by Stereo
 The F.C.C.
 Fair to Midland
 Khatchadour Tankian
 Kittens for Christian
 Serart
 Serj Tankian
 Slow Motion Reign
 Viza

Label discographique ayant son siège aux États-Unis
Entreprise fondée en 2001